Грета Арн () е унгарска тенисистка, родена на 13 април 1979 г. Най-високата ѝ позиция в ранглистата за жени на WTA е 40 място, постигнато на 16 май 2011 г.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (2)

Външни препратки 
 
  Профил в WTA
Информация

Унгарски тенисистки
Родени в Будапеща